Флаг городского поселения «Рабочий посёлок Мокша́н» Мокшанского муниципального района Пензенской области Российской Федерации.

Описание 
«Флаг посёлка Мокшан представляет собой красное прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее в середине фигуры из герба посёлка: два скрещённых бердыша выполненных жёлтыми и белыми цветами».

Обоснование символики 
Флаг посёлка Мокшан разработан на основе герба посёлка, символизируя тот факт, что первыми поселенцами этого бывшего уездного города были служивые люди.

Красный цвет символизирует труд, жизнеутверждающую силу, мужество, праздник, красоту.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Примечания 

Флаги городов России